Nine Days bezeichnet: 
 Nine Days (Band), amerikanische Rockband
Nine Days ist Filmtitel:
 Nine Days (Film), amerikanischer Spielfilm von Edson Oda
 Nine Days (Kurzfilm, 2015) 
 Nine Days (Kurzfilm, 2018)
Siehe auch:
 Neun Tage
 Der neunte Tag